Naselja u Sloveniji:

 Gibina (Razkrižje, Slovenija), naselje u općini Razkrižje
 Gibina (Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenija), naselje u općini Sveti Andraž v Slovenskih goricah